Дашина () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ленчицкий повят, Лодзинское воеводство. Население — 4202 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Дашина
 Джикозы
 Гонсёрув
 Яблонна
 Яцкув
 Ярохув
 Ярохувек
 Корыта
 Кренжелевице
 Лубно
 Мазев
 Мазев-Колёня
 Нова-Желязна
 Новы-Славошев
 Осендовице
 Жендкув
 Седлев
 Стара-Желязна
 Стары-Славошев
 Упале

Прочие поселения 
 Гощынно
 Янице
 Каркошки
 Липувка
 Мирошевице
 Огродзона
 Опесин
 Скшинки
 Валев
 Загрубки
 Зеленев
 Жабокшеки

Соседние гмины 
 Гмина Ходув
 Гмина Грабув
 Гмина Кросневице
 Гмина Кутно
 Гмина Ленчица
 Гмина Витоня

Ссылки 

Гмины Лодзинского воеводства